Pianosa (Toscaanse archipel), een Italiaans eiland in de Tyrreense Zee
Pianosa (Tremiti), een van de vijf eilanden van de archipel van de Tremitische Eilanden